Crowder ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Crowder (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 David Wallace Crowder (* 1971), US-amerikanischer Musiker, siehe Crowder (Musiker)
 Enoch Crowder (1859–1932), US-amerikanischer General
 Jae Crowder (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jamison Crowder (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Keith Crowder (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Lateef Crowder (* 1977), brasilianischer Schauspieler, Kampfkünstler und Stuntman
 Paul Crowder (* 1962), britischer Musiker und Filmemacher
 Shirley Crowder (* 1939), US-amerikanische Hürdenläuferin
 Steven Crowder (* 1987), US-amerikanischer konservativer politischer Kommentator und YouTuber
 Tae Crowder (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Crowder ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crowder (Mississippi)
 Crowder (Missouri)
 Crowder (Oklahoma)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crowder Canyon Archeological District, in San Bernardino, Kalifornien, ID-Nr. 76000514
 Crowder State Park Vehicle Bridge, in Trenton, Missouri, ID-Nr. 85000505

Sonstiges:
 Mount Crowder, Berg im Viktorialand, Antarktika